Исраэль Эрнандес (; ) — кубинский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Кубы, Панамериканских чемпионатов и Панамериканских игр, бронзовый призёр двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в суперлёгкой (до 60 кг), полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой (до 73 кг) весовых категориях. 8-кратный чемпион (1989—1997 годы) и один раз бронзовый призёр (1988) чемпионатов Кубы. Победитель (1990, 1994, 1996, 1997) и серебряный призёр Панамериканских чемпионатов. Триумфатор (1995) и бронзовый призёр (1991, 1999) Панамериканских игр.

На Олимпиадах Эрнандес выступал в полулёгкой категории. На Олимпиаде 1992 года в Барселоне он стал бронзовым призёром. На следующей Олимпиаде в Атланте Эрнандес победил австралийца , но в 1/16 финала уступил немцу Удо Квелльмальцу. В утешительной серии Эрнандес последовательно победил доминиканца , португальца , грузина Георгий Ревазишвили, венгра Йожефа Чака и завоевал вторую олимпийскую бронзу.

Ссылки 
 
 

Чемпионы Кубы по дзюдо
Победители Панамериканских чемпионатов по дзюдо
Чемпионы Панамериканских игр по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года